El nacionalismo filipino es un recrudecimieno de los sentimientos patrióticos y de los ideales nacionalistas en Filipinas de finales de 1800 que llegó como resultado del Movimiento propagandístico de 1872 a 1892. Se convirtió en la principal ideología de la primera revolución asiática nacionalista, la Revolución Filipina de 1896.

Enlaces externos 
 Porque los filipinos no son un pueblo patriota

Filipinas
Política de Filipinas